Een andere naam voor Rehe (provincie), een voormalige Chinese provincie (1928-1956), nu verdeeld over de provincies Hebei en Liaoning en de autonome regio Binnen-Mongolië
 Een andere naam voor Chengde, een stad in de Chinese provincie Hebei, voormalige zomerzetel van de Chinese keizers en hoofdstad van de provincie Rehe (Jehol)
 Jehol-groep, een verzamelnaam voor de rotsformaties van Yixian en Jiufotang uit de Noord-Chinese provincie Liaoning, beroemd om de uitstekend bewaard gebleven fossielen van dinosauriërs, vogels en zoogdieren uit het Vroeg-Krijt